Bramsen ist der Familienname folgender Personen:

 Jane F. Bramsen (* 1978), dänische Badmintonspielerin
 Maria Bramsen (* 1963), dänische Sängerin, Designerin und Illustratorin
 Trine Bramsen (* 1981), dänische Politikerin